Die Abkürzung OKD steht für

 Oberkreisdirektor, siehe Landrat (Deutschland)
 Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerke AG, siehe KM Europa Metal
 Ostravsko-karvinské doly, ein tschechisches Bergbauunternehmen, bis 2018 Tochter von New World Resources
 OpenShift Origin Community Distribution, eine Open-Source Anwendungscontainerplattform Software
 

OKD